1-е Гнездилово (Первое Гнездилово) — село в Фатежском районе Курской области, входит в состав Солдатского сельсовета.

География 
Расположено в 23 км к юго-востоку от Фатежа, в верховье речки Руды, притока Усожи, на левом берегу, в отличие от 2-го Гнездилова, расположенного на правом берегу.

 Климат
1-е Гнездилово, как и весь район, расположено в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

Этимология 
Село получило название от фамилии первозаимщиков — однодворцев Гнездиловых. До начала XX века использовалось уточняющее название — Гнездилово-на-Руде, так как на территории Фатежского уезда была одноимённая деревня (ныне в Железногорском районе).

История 
В XIX веке в составе села Гнездилово выделялись несколько деревень: Артёмовка, сельцо Васильевское, Красные Холчи, Мерцаловка, Шевляковка.

В 1862 году в селе было 116 дворов, население составляло 886 человек (440 мужского пола и 446 женского), действовал православный храм Василия Великого. В Государственном архиве Курской области сохранились метрические книги Васильевского храма за 1880, 1882—1884, 1888, 1889, 1892—1894, 1903, 1904, 1906, 1908—1911, 1913, 1915 и 1916 годы. К началу 1880-х годов здесь была открыта школа. Отмечалось, что классная комната в школе была большая и светлая (7 окон), но потолок низкий, старый местами прогнивший пол, из-под которого дует, всё это портило впечатление. В 1897 году в Гнездилово проживало 1 057 человек (500 мужского пола и 557 женского).

В советское время село было разделено на 2 населённых пункта: 1-е и 2-е Гнездилово. По данным 2013 года в Первом Гнездилове было 42 двора.

 Храм Василия Великого
Первый, документально известный, деревянный храм был построен в Гнездилове в 1650-х — 1670-х годах и освящён в честь Василия Великого. В состав прихода храма, помимо Гнездилова, входили деревни Поздняково и Шуклино. В 1794 году силами местных жителей под руководством священника Тимофея Никитича Попова на месте ветхого храма был построен новый, также деревянный, но с колокольней. Интересно, что гнездиловские храмы сгорали по неизвестной причине, и на сходе жителей села принималось решение воздвигать их на новом месте. В 1903 году, после очередного пожара, новый Васильевский храм был построен в соседней деревне Шуклино (сгорел 14 января 1996 года). С тех пор центр прихода находится там.

Население

Персоналии 
  Владимир Павлович Рукавицын (1918—1989) — Герой Советского Союза.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. В селе 72 дома.

Транспорт 
1-е Гнездилово находится в 22 км от автодороги федерального значения  «Крым» (Москва — Тула — Орёл — Курск — Белгород — граница с Украиной) как часть европейского маршрута E105, в 16 км от автодороги регионального значения  (Фатеж — Дмитриев), в 12 км от автодороги  (Конышёвка — Жигаево — 38К-038), в 4 км от автодороги межмуниципального значения  (38К-038 — Солдатское — Шуклино), в 19,5 км от ближайшего ж/д остановочного пункта 552 км (линия Навля — Льгов I).

В 159 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Населённые пункты Фатежского района